Requiescat in pace () — латинская фраза, часто встречается в виде аббревиатуры «RIP» или «R. I. P.» на надгробиях, в извещениях о смерти, а также при упоминании о недавно умерших. Распространена в странах западной христианской (католической и протестантской) культуры.

Источник 
«Requiem Æternam» — это молитва о том, чтобы умерший мог покоиться без мучений, в ожидании Судного Дня. Цитата из католической заупокойной службы (см. реквием):
Requiem æternam dona ei, Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen. 
(Покой вечный подай ему, Господи, и свет вечный ему да сияет. Да упокоится с миром. Аминь).

В свою очередь, это выражение восходит к тексту 4-го псалма.

В латинском переводе (Вульгата):
in pace in idipsum dormiam et requiescam
В Синодальном переводе ():
спокойно ложусь я и сплю.

См. также 
 Sit tibi terra levis

Латинские фразы и выражения
Смерть
Кладбища
Католицизм
Протестантизм